Aalsterse vlaai of vla, een streekproduct rond Aalst
 Liers vlaaike, een streekproduct uit Lier
 Limburgse vlaai, een soort gebak met vruchtencompote
 Rijstevlaai
 Ontlasting van een koe (koeienvlaai of -koeienvla)